Кубок Украины по футболу 2015/2016 (, официальное название — Датагруп Кубок Украины по футболу) — 25-й розыгрыш Кубка Украины по футболу. Турнир начался 22 июля 2015 года играми предварительного этапа и закончился финальным матчем, который состоялся 21 мая 2016 года на «Арене Львов».

Победителем соревнования стал футбольный клуб «Шахтёр».

Участники 
В этом розыгрыше Кубка участвовало 14 команд-участников Премьер-лиги 2015/16, 15 команд-участников Первой лиги 2015/2016, 14 команд-участников Второй лиги 2015/2016 а также обладатель (в сезоне 2014 — финалист, поскольку обладатель Кубка — «Ингулец» (Петрово) получил профессиональный статус и возможность играть во Второй лиге 2015/2016) и четвертьфиналист Кубка Украины среди любителей 2014:

Предварительный этап 
Матчи предварительного этапа состоялись 22 июля.

Результаты

Турнирная сетка

1/16 финала

Участники 

Жеребьевка состоялась 29 июля 2015 года. Матчи состоялись на 21 — 23 августа 2015 года.

Результаты

1/8 финала 
В жеребьевке будет использован «посев», исходя из положения команд в турнирных таблицах лиг на момент её проведения. Матчи 1/8 финала турнира состоялись 23 сентября и 27-28 октября. Не сеянные клубы первый матч играют дома.

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины прошла 30 октября. Первые матчи четвертьфинала Кубка состоялись 1 и 2 марта, ответные — 27 марта и 6 апреля 2016 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Жеребьевка полуфинала Кубка Украины состоялась 8 апреля. Первые матчи состоялись 20 апреля, ответные — 11 мая.

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Лучшие бомбардиры

Источники 
 Профессиональная футбольная лига Украины
 Сайт турнира

Украина
Футбол на Украине в сезоне 2015/2016
Кубок Украины по футболу